Витка — топоним и фамилия:

Топоним 
 Витка — небольшая речка на северо-западе Старорусского района Новгородской области, впадает в озеро Ильмень.
 Витка — река в Оленинском районе Тверской области.
 Витка — река в Чехии и Польше.
 Витка — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Витка — деревня в Новгородском районе Новгородской области.

Фамилия 
 Витка, Владимир Андреевич (1900—1989) — советский инженер-конструктор, Герой Социалистического Труда.

Псевдоним 
 Василь Витка (настоящие фамилия и имя Тимофей Васильевич Крысько; 1911—1996) — советский поэт, драматург, критик, переводчик, классик белорусской детской литературы.

См. также 
 Виткевич